Самюэл Уоллис (; , Камелфорд, Англия — , Лондон, Англия) — британский мореплаватель, совершивший кругосветное плавание на корабле «HMS Dolphin».

Самюэл Уоллис родился в городе Камелфорд в графстве Корнуолл. В 1766 году он получил под своё командование корабль «HMS Dolphin» для совершения кругосветного плавания. Плавание должно было состояться в сопровождении шлюпа «HMS Swallow» под командованием Филиппа Картерета, но при проходе пролива Магеллана корабли потеряли друг друга. Тем не менее, капитан Уоллис продолжил путь, в июне 1767 года он достиг островов Таити, назвав их в честь короля Георга III. Вскоре Уоллис достиг голландской Батавии, где многие из команды умерли от дизентерии. Затем через мыс Доброй Надежды вернулся в Англию в мае 1768 года.

Уоллис сообщил много полезной информации Джеймсу Куку, вскоре отплывавшему в Тихий океан. Часть команды «Дельфина» отправилась в плавание с Джеймсом Куком. В 1780 Уоллис был назначен Специальным уполномоченным Адмиралтейства.

Полинезийский архипелаг Уоллис, являющийся частью заморской общины Франции Уоллис и Футуна, назван в честь Самюэля Уоллиса.

Примечания

Ссылки 
 Соавтор Южных морей

Умершие в Лондоне
Путешественники Великобритании
Мореплаватели Великобритании
Исследователи Тихого океана
Исследователи Австралии и Океании
Персоналии:Корнуолл
История XVIII века
Участники кругосветных путешествий